2 miejscowości w Polsce: 
 Sługocin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków 
 Sługocin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Lądek

Zobacz też: Sługocin-Kolonia